Ву́лиця Мико́ли Садо́вського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Миколи Садовського — вулиця в місті Дніпро.
Вулиця Миколи Садовського — вулиця в місті Збараж.
 Вулиця Миколи Садовського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Миколи Садовського — вулиця в місті Кропивницький.
Вулиця Миколи Садовського — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Миколи Садовського — вулиця в місті Херсон.
Вулиця Миколи Садовського — вулиця в місті Чернівці.

Вулиця Садовського 

 Вулиця Садовського — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Садовського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Садовського — вулиця в місті Луцьк.
Вулиця Садовського — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Садовського — вулиця в місті Рівне.

Провулок Миколи Садовського 

 Провулок Миколи Садовського — провулок в місті Київ.
 Провулок Миколи Садовського — провулок в місті Кропивницький.

Микола Садовський
Вулиці, названі на честь людей